NMI steht für:
 die Organisation Nordafrika Mittelost Initiative der Deutschen Wirtschaft
 ein nationales metrologisches Institut, siehe Internationales Einheitensystem
 Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut an der Universität Tübingen
 Abkürzung für Norske Meteorologisk Institutt, das Norwegische Meteorologische Institut
 in der technischen Informatik einen nicht maskierbaren Interrupt, siehe Hardwareinterrupt
 Abkürzung für Nahrungsmittelunverträglichkeit
 die Zeitschrift NMI – Neue Musik Information
 das Commonwealth of the Northern Mariana Islands, siehe Nördliche Marianen

nmi steht für:
 Nautische Meile (nautical mile, nmi), siehe Seemeile

NMI